Macra est une commune d'Italie (Piémont).
 Macra est le nom latin de la Magra (fleuve d'Italie).